Nordmann steht für:
 Wikinger, eine veraltete Bezeichnung für die Skandinavier
 Nordmann (Name), ein skandinavischer, deutscher und schweizerischer Familienname – dort auch zu Namensträgern
 den Nordmann-Verlag in Machern bei Wurzen
 Nordmann Unternehmensgruppe, Unternehmensgruppe mit Sitz in Wildeshausen und Stralsund

Siehe auch

Nordman, Normann, Nordemann
 Nordmannsgrund
Nordmanntanne